Gorman puede referirse a:

 Gorman, localidad del estado de Carolina del Norte, Estados Unidos;
 Gorman, localidad del estado de Maryland, Estados Unidos;
 Gorman, localidad del estado de Texas, Estados Unidos;